Benjamin Osgood Peirce (Beverly, Massachusetts, 1854 – Cambridge, Massachusetts, 1914), matemàtic i físic estatunidenc
 Charles Sanders Peirce (Cambridge, Massachusetts, 1839 - Milford, Pennsilvània, 1914), filòsof, lògic i científic estatunidenc
 Kimberly Peirce (Harrisburg, Pennsilvània, 1967), directora, guionista i productora de cinema estatunidenca